Alex Klaasen (1984), een Nederlands cabaretier, zanger en acteur.
 Gerard Klaasen (1951), een Nederlands journalist.
 Jelle Klaasen (1984), een Nederlands darter.
 Raven Klaasen (1982), een Zuid-Afrikaanse tennisser.
 Robert Klaasen (1993), een Nederlands voetballer.

Zie ook 
 Klaassen (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam